Les élections municipales à Tanger se déroulent le .

Contexte

Candidats et résultats

Global

de Tanger

de Tanger

de Tanger

de Tanger

Notes et références 

2015